Kania (powiat Ostrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Ostrowski
 Kania (powiat Słupecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki
 Kania (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Żniński
 Kania (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Kościerski
 Kania (powiat Koszaliński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Koszaliński
 Kania (powiat Stargardzki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Stargardzki